Архиепархия Квебека () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Квебек, Канада. Архиепархия Квебека является самой первой католической епархией, созданной в Канаде в 1658 году. В митрополию Монреаля входят епархии Шикутими, Сен-Анн-де-ла-Покатьера, Труа-Ривьера. Кафедральным собором архиепархии является собор Нотр-Дам-де-Квебек.

История 
Впервые на территорию провинции Квебек прибыли иезуиты в начале XVII века. В 1632 году иезуитские миссии были переданы под управление архиепископа Руана. 11 апреля 1658 года был создан апостольский викариат Новой Франции, в юрисдикции которого находились все французские колонии в Северной Америке вплоть до Луизианы.

Первый епископ апостольского викариата Франсуа де Монморанси-Лаваль основывал новые приходы, строил храмы во французских колониях Новой Франции. В 1663 году он основал первую католическую семинарию. Всего он основал около двадцати церквей. 1 октября 1674 года апостольский викариат Новой Франции был преобразован Святым Престолом в епархию Квебека. В 1688 году епископ Франсуа де Монморанси-Лаваль ушёл в отставку. Его преемник Жан-Батист де ла Круа-де-Сен Валье Шеврер продолжил работу по организации епархии. В епархии стали основываться новые иезуитские миссии среди индейского населения. Во время англо-франкской войны за колонии в Северной Америке, епископ Жан-Батист Шеврер был взят в плен в 1704 году и отправлен во Францию, где он пробыл до 1713 года.

В 1753 году епархия Квебека уступила часть своей территории новой апостольской префектуре островов Сен-Пьер и Микелон. После Парижского договора 1783 года юрисдикция епархии Квебека совпадала с границами сегодняшней Канады. 30 мая 1784 года, 4 июля 1817 года и 12 января 1819 года епархия Квебека уступила соответственно часть своей территории новым апостольской префектуре Ньюфаунленда (сегодня — Архиепархия Сент-Джонса), апостольскому викариату Новой Шотландии (сегодня — Архиепархия Галифакса) и апостольскому викариату Верхней Канады (сегодня — Архиепархия Кингстона).

12 января 1819 года Римский папа Пий VII издал бреве In summa Apostolatus, которым присвоил епархии Квебека статус архиепархии. 1 февраля 1820 года архиепархия Квебека уступила острова Антикости и Лабрадор новому Апостольскому викариату Ньюфаундленда.

12 июля 1844 года архиепархия Квебека была возведена в ранг митрополии Римским папой Григорием XVI.

Архиепархия Квебека несколько раз отдавала часть своей территории в пользу новообразованных католических структур:

 11 августа 1829 года — в пользу епархии Шарлоттауна;
 13 мая 1836 года — в пользу возведения епархии Монреаля;
 1 декабря 1843 года — в пользу образования Апостольского викариата Орегона (сегодня — Архиепархия Портленда);
 16 апреля 1844 года — в пользу образования Апостольского викариата Северо-Восточной Канады (сегодня — Архиепархия святого Бонифация);
 8 июня 1852 года — в пользу епархий Сент-Иасента и Труа-Ривьера;
 15 января 1867 года — в пользу епархии святого Германа;
 28 августа 1874 года — в пользу епархии Шербрука;
 28 мая 1878 года — в пользу епархии Шикутими;
 23 июня 1951 года — в пользу епархии Сент-Ан-де-ла-Покатьера.

Ординарии архиепархии 
 Блаженный епископ Франсуа де Монморенси-Лаваль (11.04.1658 — 24.01.1688);
 епископ Jean-Baptiste de la Croix Chevrière de St. Vallier (апрель 1685 — 26.12.1727);
 епископ Louis-François Du Plessis de Mornay (26.12.1727 — 12.09.1733);
 епископ Pierre-Herman Dosquet (12.09.1733 — 25.06.1739);
 епископ François-Louis Pourroy de L’Auberivière (22.03.1739 — 20.08.1740);
 епископ Henri-Marie du Breuil de Pontbriand (30.11.1740 — 8.06.1760);
 епископ Jean-Olivier Briand (21.01.1766 — 29.11.1784);
 епископ Louis-Philippe-François Mariauchau d’Esglis (2.12.1784 — 4.06.1788);
 епископ Jean-François Hubert (12.06.1788 — 1.09.1797);
 епископ Pierre Denaut (1.09.1797 — 17.01.1806);
 архиепископ Joseph-Octave Plessis (17.01.1806 — 4.12.1825);
 архиепископ Bernard-Claude Panet (4.12.1825 — 14.02.1833);
 архиепископ Joseph Signay (14.02.1833 — 3.10.1850);
 архиепископ Pierre-Flavien Turgeon (3.10.1850 — 25.08.1867);
 архиепископ Charles-François Baillargeon (12.04.1855 — 13.10.1870);
 кардинал Эльзеар-Александр Ташро (24.12.1870 — 12.04.1898);
 кардинал Луи-Назер Бежен (12.04.1898 — 18.07.1925);
 архиепископ Поль-Эжен Руа (18.07.1925 — 20.02.1926);
 кардинал Феликс-Ремон-Мари Руло (9.07.1926 — 31.05.1931);
 кардинал Жан-Мари-Родриг Вильнёв (11.12.1931 — 17.01.1947);
 кардинал Морис Руа (2.07.1947 — 20.03.1981);
 кардинал Луи-Альбер Вашон (20.03.1981 — 17.03.1990);
 архиепископ Морис Кутюр (17.03.1990 — 15.11.2002);
 кардинал Марк Уэлле (15.11.2002 — 30.06.2010);
 кардинал Жераль Лакруа (22.02.2011 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве In summa Apostolatus, Bullarium pontificium Sacrae congregationis de propaganda fide, т. IV, Romae, 1841, стр. 374  
  Бреве Inter multiplices, Bullarium pontificium Sacrae congregationis de propaganda fide, т. IV, Romae, 1841, стр. 378  
  Бреве Cum per similes, Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, т. V, Romae, 1893, стр. 342

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии  
  Информация  

Католические епархии Канады